Jasionówka est le nom :
 de la gmina de Jasionówka, dans le powiat de Mońki, dans la voïvodie de Podlachie
 du village de Jasionówka, chef-lieu de cette gmina